Петрашевский () — фамилия.

Известные носители:

 Петрашевский, Василий Михайлович (1787—1845) — русский медик.
 Петрашевский, Игнатий Балтазарович (1797—1869) — польский востоковед, преподаватель СПбу, автор ряда научных трудов. 
 Петрашевский, Михаил Васильевич (1821—1866) — русский мыслитель и общественный деятель.
 Петрашевский, Николай Семёнович (род. 1931) — cоветский футболист, полузащитник и нападающий, мастер спорта.